Rijeka Velikaja (ruski: Великая) se nalazi u zapadnoj Rusiji, u Pskovskoj oblasti.

Teče kroz grad Pskov i utječe u Čudsko jezero, koje opet se izlijeva putem rijeke Narve.

Pskovska oblast
Porječje Narve
Rijeke u europskom dijelu Rusije